Stawy steht für:

 Stawy (Kaharlyk), Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk
 Stawy (Fluss), linker Nebenfluss des Slutsch in der Ukraine